Лулич — фамилия.
 Лулич, Карло (род. 1996) — хорватский футболист, полузащитник клуба «Сампдория».
 Лулич, Сенад (род. 1986) — боснийский футболист, полузащитник итальянского клуба «Лацио».